Русла́н Рави́левич Кудашо́в (5 марта 1972, Ленинград) — российский театральный режиссёр. Главный режиссёр Большого театра кукол (Санкт-Петербург).

Биография 
Родился 5 марта 1972 года. В 1999 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности «Актер театра кукол» (мастерская профессора И. А. Зайкина), а в 2001 году — по специальности «Режиссёр драмы» (мастерская Г. М. Козлова). С 2000 художественный руководитель театра «Потудань». С 2006 главный режиссёр Санкт-Петербургского Большого театра кукол.

Руководитель творческих мастерских по кафедре режиссуры и актёрского мастерства театра кукол в Российском государственном институте сценических искусств : в 2006—2011 годах — мастер курса по специальности «Актёр театра кукол», набранного совместно с БТК, в 2016 году также совместно с БТК набран курс по специальности «Режиссёр театра кукол».

Один из создателей проводимого с 2014 года Международного фестиваля театров кукол «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол» в Санкт-Петербурге и проводимой с 2017 года в Большом театре кукол «БТК-ЛАБ: Лаборатория для молодых режиссёров по новой детской литературе».

Член жюри фестиваля Золотая маска в 2014 и 2018 годах.

Основные постановки

Спектакли в театре «Потудань» 
 2000 — «Потудань» по рассказу А. Платонова «Река Потудань».
 2002 — «Невский проспект» по повести Н. В. Гоголя .
 2003 — «Небо в чемодане, или цуцики в ночи».
 2004 — «Пир во время чумы» по маленькой трагедии А. С. Пушкина.

Спектакли в Большом театре кукол 
 2005 — «Вий» по повести Н. В. Гоголя .
 2007 — «Маленький принц» по мотивам сказки-притчи А. де Сент-Экзюпери.
 2007 — «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум» по сказке Э. Т. А. Гофмана.
 2008 — «Холстомер» по повести Льва Толстого .
 2008 — «Большое путешествие маленькой ёлочки» по мотивам сказки Х. К. Андерсена .
 2009 — «В Рождество все немного волхвы…» (Рождественские вертепы).
 2009 — «Шекспир-лаборатория» (Цитаты и образы из великих трагедий) по трагедиям У. Шекспира.
 2009 — «Мы» по роману Е.Замятина .
 2009 — «Прогулки с Вини-Пухом» по сказке А.Милна.
 2010 — «Минуты жизни» (Песни Великой Победы).
 2010 — «Колобок».
 2010 — «12 месяцев, или Путешествие по кругу».
 2011 — «Башлачёв. Человек поющий».
 2011 — «Бармалей» по сказке К. Чуковского.
 2011 — «Покаяние и прощение» по мотивам повестей произведениям А. С. Пушкина..
 2012 — «Екклесиаст».
 2012 — «Айболит» по сказке К. Чуковского.
 2013 — «Тайна новогодней ёлки».
 2013 — «Песнь песней».
 2014 — «Книга Иова».
 2015 — «Высоцкий. Requiem.».
 2015 — «Рикки-Тикки-Тави» по сказке Р.Киплинга.
 2016 — «Шпиль» по роману У.Голдинга.
 2016 — «Бродский. Ниоткуда».
 2017 — «Жизнь насекомых» по роману Виктора Пелевина.
 2018 — «Летающий велосипед, или Кукла, которая знала всё» по мотивам сказки П. Грипари.
 2018 — «Гамлет. Ширма.».
 2019 — «Пиноккио» по сказке Карло Коллоди..
 2019 — «Летов. Дурачок» по пемням Егора Летова..
 2020 — «Танго, упавшее в небо»..
 2021 — «Синяя птица» по сказке Мориса Метерлинка..
 2021 — «Обратная сторона древа»..
 2021 — «Алиса в стране чудес» по сказке Льюиса Кэрролла.
 2022 — «Потерянный солдат» по собственной пьесе.

Спектакли в театре «Бродячая собачка» 
 2001 — «Три поросёнка» (по мотивам английской народной сказки).
 2003 — «Цирк Шардам» по пьесе Д. И. Хармса
 2004 — «Дюймовочка» по сказке Х. К. Андерсена.

Спектакли в других театрах 
 2005 — «Холстомер» по повести Льва Толстого. Брестский театр кукол (Беларусь).
 2005 — «Русалочка» по сказке Х. К. Андерсена. Государственный театр кукол республики Карелия (Петрозаводск).
 2006 — «Покаяние и прощение» по произведениям А. С. Пушкина. Театр-студия под руководством С. Крючковой, Санкт-Петербург.
 2006 — «Прогулки с Вини-Пухом» по сказке А.Милна. Государственный театр кукол республики Карелия (Петрозаводск).
 2006 — «Луна Сальери» по произведениям А. С. Пушкина. Брестский театр кукол (Беларусь).
 2008 — «Маленький принц» по мотивам сказки-притчи А. де Сент-Экзюпери. Театр кукол, Пловдив, Болгария
 2009 — «Эдип. Праздник ослепления» (по мотивам древнегреческой трагедии Софокла) — копродукция театров кукол городов Пловдив, Старая Загора, Бургас, Болгария
 2010 — «Русалочка» по сказке Х. К. Андерсена. Малый драматический театр (Санкт-Петербург).
 2011 — «Монтекки и Капулетти» (по мотивам трагедии У. Шекспира) — Bialostocki Teatr Lalek, Белосток, Польша.
 2012 — «Маленький принц» (по мотивам сказки-притчи А. де Сент-Экзюпери). Рижский русский театр им. Михаила Чехова, Рига, Латвия.
 2013 — «Фро» по рассказу А. Платонова. Рижский русский театр им. Михаила Чехова, Рига, Латвия.
 2015 — «Фро» по рассказу А. Платонова. Брестский театр кукол (Беларусь).
 2015 — «Маленькие трагедии» по произведениям А. С. Пушкина. Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева.
 2016 — «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи.» по произведениям Д. И. Хармса. Красноярский театр кукол ..
 2019 — «Егоркина былина» по произведению Александра Башлачёва. Красноярский театр кукол ..
 2019 — «Сотников» по повести Василя Быкова. Брестский театр кукол (Беларусь)
 2021 — «Затворник и Шестипалый» по произведению Виктора Пелевина. Красноярский театр кукол ..

Награды 
 2001 — Международный фестиваль КУКART-5 спектакль «Потудань» театра «Потудань» лауреат в номинации «Театральный поиск».
 2002 — Международный фестиваль кукольного искусства стран Балтии «Молодой век» (Таллинн, Эстония) спектакль «Потудань» театра «Потудань» получил главный приз «За художественный уровень»
 2002 — Международный театральный фестиваль «Белая Вежа-2002» (Брест, Беларусь) спектакль «Потудань» театра «Потудань» получил Гран-при
 2003 — Российская национальная театральная премия «Золотая маска» в номинациях «Куклы/Спектакль» и «Куклы/Работа режиссёра» за постановку спектакля «Невский проспект» театра «Потудань».
 2003 — Главный приз и приз за лучшую режиссуру на VII Всемирном фестивале кукольного искусства, г. Прага (Чехия) за постановку спектакля «Невский проспект» театра «Потудань».
 2003 — Международный театральный фестиваль «Белая Вежа-2002» (Брест, Беларусь) спектакль «Невский проспект» театра «Потудань» получил Гран-при
 2004 — высшая петербургская театральная премия «Золотой софит» за лучший спектакль в театре кукол за постановку спектакля «Небо в чемодане, или Цуцики в ночи» театра «Потудань»
 2005 — высшая петербургская театральная премия «Золотой софит» за лучший спектакль в театре кукол за постановку спектакля «Пир во время чумы» театра «Потудань», Большой театр кукол
 2006 — высшая петербургская театральная премия «Золотой софит» за лучший спектакль в театре кукол за постановку спектакля «Вий», Большой театр кукол
 2007 — Международный театральный фестиваль «Белая Вежа-2002» (Брест, Беларусь) спектакль «Луна Сальери» Брестского театра кукол получил Гран-при
 2008 — высшая петербургская театральная премия «Золотой софит» за лучший спектакль в театре кукол за постановку спектакля «Маленький принц», Большой театр кукол
 2008 — Российская Национальная театральная Премия «Арлекин» за лучший спектакль за постановку спектакля «Маленький принц», Большой театр кукол
 2008 — IV Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» (Екатеринбург). Спектакль «Маленький принц» (Большой театр кукол) — лауреат в номинации «Признание»
 2008 — Гран-при Международного фестиваля «Два-мало, три-много» (г. Пловдив, Болгария) за постановку спектакля «Холстомер», Большой театр кукол.
 2008 — XVII фестиваль «Театры Санкт-Петербурга — детям» Диплом «За лучший спектакль фестиваля» за спектакль «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум», Большой театр кукол.
 2009 — высшая петербургская театральная премия «Золотой софит» за лучший спектакль в театре кукол за постановку спектакля «Холстомер», Большой театр кукол
 2009 — 42-ой Международный фестиваль театров кукол «PiF» (г. Загреб, Хорватия). Гран при «Milan Cecuk» и приз за достижения в искусстве «Tibor Sekelj» получил спектакль «Луна Сальери» Брестского театра кукол
 2011 — высшая петербургская театральная премия «Золотой софит» за лучший спектакль в театре кукол за постановку спектакля «Покаяние и прощение», Большой театр кукол
 2011 — XV Всемирный фестиваль театров кукол в Праге (Чехия) спектакль «Холстомер» Брестского театра кукол получил Гран-при фестиваля.
 2011 — XX фестиваль «Театры Санкт-Петербурга — детям». Диплом «За лучший спектакль фестиваля» за спектакль «Колобок», Большой театр кукол.
 2013 — ХХII фестиваль «Театры Санкт-Петербурга — детям» Диплом «Лучший спектакль в театре кукол» за спектакль «Айболит», Большой театр кукол.
 2016 —  Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (29 июня 2016 года) — за выдающиеся личные заслуги в развитии культуры и искусства в Санкт-Петербурге, высокий профессионализм, многолетнюю творческую деятельность, а также в связи с празднованием 85-летия Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол»
 2016 — IV Республиканский конкурс «Национальная театральная премия» спектакль «Фро» Брестского театра кукол (Беларусь) победитель в номинации «Лучший спектакль театра кукол».
 2018 — I Международный Большой детский фестиваль спектакль «Летающий велосипед, или кукла, которая знала все» получил «Приз художественного руководителя фестиваля за лучший детский спектакль».
 2021 — Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (28 апреля 2021 года) — за выдающиеся личные заслуги в области культуры и театрального искусства в Санкт-Петербурге, высокий профессионализм, добросовестный труд, а также в связи с 90-летием со дня основания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол»

Интервью 
 «Всегда надо двигаться в сторону страха», «Петербургский театральный журнал», № 38, 2004
  Наталья Зайцева. "Движение в сторону неизведанного, «Петербургский театральный журнал», № 2 (52), 2008
 Ольга Яблокова. «Ничто не дано заранее, раз и навсегда, а нужно устанавливать заново…», Арт-журнал «Около», 19.05.2012
 «Закон „18+“ пройдет косяком мимо», «Росбалт», 12.09.2012
 «Я не люблю деления аудитории на детскую, подростковую, взрослую», Собака.ру, № 6, 2014
 Полина Малахова. «Любое отхождение от стереотипа карается», «Ваш досуг», 12.01.2014
 Полина Малахова. «Я беспокоюсь за жизнь актёров», «Ваш досуг», 03.12.2014
 «Творить надо в непонимании и пустоте. Это очень мощный импульс», «Петербургский театральный журнал», № 1 (83), 2016
 Руслан Кудашов: «Хочу выбросить все гаджеты», «Театрал», 09.05.2020
 Руслан Кудашов — про кукольный театр и свои творческие принципы, «Эксперт Северо-Запад», 28.05.2021

Примечания

Ссылки 
 Руслан Кудашов на сайте Большого театра кукол
 Руслан Кудашов на сайте Малого Драматического театра
 Руслан Кудашов на сайте Театра юных зрителей
 Руслан Кудашов на сайте фестиваля Золотая маска

Персоналии:Большой театр кукол
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели Российского государственного института сценических искусств